Gymnastiek is een van de sporten die op de Olympische Zomerspelen worden beoefend. De sport staat vanaf de eerste editie van de moderne Olympische Spelen onafgebroken op het programma.

De gymnastiek op de Olympische Spelen is onderverdeeld in drie sportdisciplines. Het turnen (artistiek gymnastiek) staat voor mannen sinds 1896 onafgebroken op het programma, voor vrouwen in 1928 en sinds 1936 onafgebroken. De ritmische gymnastiek, die alleen door vrouwen wordt beoefend, staat vanaf 1984 op het programma. Het trampolinespringen, voor mannen en vrouwen, staat vanaf de editie van 2000 op het programma. Tumbling maakte enkel in 1932 deel uit van het programma.

Onderdelen

Ritmische sportgymnastiek

Trampolinespringen

Turnen

Mannen

Vrouwen

Medailles 
Zie ook de lijsten met medaillewinnaars voor ritmische gymnastiek, trampolinespringen en turnen.

Succesvolste medaillewinnaars 
Onderstaande tabellen geven de 'succesvolste medaillewinnaars' in de gymnastiekdisciplines weer.

Ritmische gymnastiek

Trampolinespringen

Turnen

Op één toestel/meerkamp

Medaillespiegel 
N.B. Medaillespiegel is bijgewerkt tot en met de Olympische Spelen van 2020.